«Эль Насьона́ль» () — эквадорский футбольный клуб из города Кито, принадлежащий Вооружённым силам Эквадора. Один из четырёх наиболее титулованных клубов страны (наряду со своими самыми большими соперниками «Барселоной», «Эмелеком» из Гуаякиля и ЛДУ из Кито).

История 
Клуб был основан 1 июня 1964 года Министерством обороны Эквадора. «Эль Насьональ» — 13-кратный чемпион Эквадора, что является одним из рекордных результатов, вместе с аналогичным достижением гуаякильской «Барселоны».

На протяжении всей истории до 2017 года абсолютно все футболисты, выступавшие за клуб, являлись эквадорцами по-национальности (что роднит команду с «Атлетиком» из Бильбао и мексиканской «Гвадалахарой»). За эту особенность «Эль Насьональ» носит прозвище , то есть Чистые креолы. В конце 2017 года выявилось, что 30-летний защитник команды Ринсон Лопес в возрасте 17 лет подделал эквадорский паспорт, будучи гражданином Колумбии. Федерация футбола Эквадора отстранила игрока на полгода и он извинился перед клубом, однако более чем полувековая традиция была прервана, хотя и не по вине «Эль Насьоналя».

По итогам 2018 года «Эль Насьональ» занял предпоследнее место в чемпионате Эквадора и вылетел из Серии A. В 1979 году команда уже выступала полсезона в Серии B, но из-за особенностей структуры чемпионата сумела в том же году вернуться в элиту и завершала сезон в Серии A. Из-за изменения регламента (увеличения числа участников до 16 команд) «Эль Насьональ» сохранил место в Серии A в сезоне 2019, но в качестве специально приглашённой команды. Решение об оставлении в элите двух последних команд сезона 2018 было принято ассоциацией профессиональных клубов, и позже было утверждено Федерацией футбола Эквадора. В 2019 году «Эль Насьональ» занял девятое место и сумел пробиться в зону Южноамериканского кубка.

В 2020 году «Эль Насьональ» занял последнее место в чемпионате и вылетел в Серию B.

Самыми принципиальными соперниками «Эль Насьоналя» являются ЛДУ Кито и «Депортиво Кито», в меньшей степени — команда ЭСПОЛИ, принадлежащая эквадорской полиции и соперничество с которой носит подтекст противостояния двух силовых ведомств.

Титулы и достижения 
  Чемпион Эквадора (13): 1967, 1973, 1976, 1977, 1978, 1982, 1983, 1984, 1986, 1992, 1996, 2005 (Клаусура), 2006
  Вице-чемпион Эквадора (7): 1964, 1972, 1974, 1994, 1999, 2000, 2001
  Обладатель Кубка Эквадора (1): 1970
 Полуфиналист Кубка Либертадорес (1): 1985
 Полуфиналист Кубка КОНМЕБОЛ (1): 1992
 Полуфиналист Кубка Мерконорте (1): 1998

Знаменитые игроки 
Все  эквадорцы.
 Кристиан Бенитес
 Феликс Борха
 Луис Антонио Валенсия
 Хосе Вильяфуэрте
 Агустин Дельгадо
 Хорхе Гуагуа
 Иван Кавьедес
 Сегундо Кастильо
 Кристиан Лара
 Эдисон Мендес
 Отилино Тенорио

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбольные клубы Эквадора
Армейские футбольные клубы
Спорт в Кито